Ужово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ужово — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Ужово — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Ужово — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ужово — деревня в Шацком районе Рязанской области.